

Localidades

Saint-Pancrace (Dordonha)
Saint-Pancrace (Saboia)

Sembrancher, comuna no cantão Valais

N.B.: Sembrancher  será uma deformação Franco-provençal de Saint-Pancrace (:fr:Sembrancher)

Desambiguações de topônimos